Славський район — адміністративна одиниця Калінінградської області Російської Федерації.
 Славський район (Дрогобицька область) — колишній район Дрогобицької області УРСР